Румменігге () — німецьке прізвище.

Відомі носії:

 Карл-Гайнц Румменігге (1955) — футболіст
 Міхаель Румменігге (1964) — футболіст, молодший брат Карла-Гайнца